Johan van Palts-Birkenfeld-Zweibrücken-Gelnhausen (Gelnhausen, 24 mei 1698 – Mannheim, 10 februari 1780) was een zoon van graaf Johan Karel van Palts-Birkenfeld-Gelnhausen (1638-1704) uit zijn tweede huwelijk met Esther Maria van Witzleben-Elgersburg (1665-1725).

Leven 
Hij was een Feldzeugmeister, equivalent van een luitenant-generaal, in het leger van het Paltsgraafschap aan de Rijn en commandant van alle troepen en ridders van de Paltse huisridderorde van Sint-Hubertus. Johan was ook een gouverneur van het paltsgraafschap hertogdom Gulik en commandant van het fort van Gulik. Hij leefde voornamelijk in Mannheim. Na de dood van zijn broer Frederik Bernhard in 1739, volgde hij hem op als paltsgraaf van Birkenfeld-Gelnhausen.

Huwelijk en nakomelingen 
Johan trouwde in 1743 in Dhaun met Sophia Charlotte (1719-1770), een dochter van wild- en rijngraaf Karel van Salm-Dhaun. Ze hadden de volgende kinderen:
 Karel Johan Lodewijk (1745-1789)
 Louisa (1748-1829)
 ∞ Graaf Hendrik XXX van Reuss-Gera (1727-1802)
 Johanna Sophia (1751-1752)
 Wilhelm in Beieren (1752-1837), hertog in Beieren
 ∞ 1780 Gravin Maria Anna van Palts-Zweibrücken-Birkenfeld (1753-1824)
 Friederike (1753-1753)
 Sophia (1757-1760)
 Christiaan (1760-1761)
 Johan (1764-1765)

Voorouders

Referenties 
 Johann Samuel Ersch: Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste: in alphabetischer Folge, section 2: H–N, part 21: Johann (Infant von Castilien) - Johann-Boniten, p. 189
 Maximilian V. Sattler: Lehrbuch der bayerischen Geschichte, Lindauer, 1868, p. 412

Huis Wittelsbach
Palts, J